Thiele är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Annekatrin Thiele (född 1984), tysk roddare
 Elert Thiele (död 1674), estländsk träskulptör
 Günther Thiele (1841–1910), tysk filosof
 Holger Thiele (1878–1946), dansk-amerikansk astronom
 
 
 Just Mathias Thiele (1795–1874), dansk konsthistoriker
 Jürgen Thiele (född 1959), östtysk roddare
 Kerstin Thiele (född 1986), tysk judoutövare
 Klaus Thiele (född 1958), östtysk kortdistanslöpare
 Thorvald Nicolai Thiele (1838–1910), dansk matematiker och astronom
 Wilhelm Thiele (1890–1975), österrikisk filmregissör och manusförfattare

Tyska efternamn